Příjmení Řehořek nese více různých osobností:

 František Řehořek (1890–1982) – český akademický malíř
 Petra Řehořková (* 1976) – česká herečka a wellness a výživová poradkyně
 Tomáš Řehořek (* 1987) – český scenárista, režisér, kameraman a střihač